Blue Alert — это джазовый альбом, записанный Anjani, подругой и давним бэк-вокалистом канадского автора-исполнителя и поэта Леонарда Коэна. Коэн продюсировал этот альбом и писал для него тексты песен. Также в подготовке альбома участвовал , известный тем, что ранее продюсировал два альбома Коэна: «New Skin for the Old Ceremony» (1974) и «Various Positions» (1984).

Альбом был выпущен в Канаде 2 мая, в США 19 мая и в Европе 5 июня 2006 года лейблом Columbia. Он дебютировал на 16 месте среди 200 лучших джазовых альбомов Billboard.

Трек-лист 
 «Blue Alert» — 5:40
 «Innermost Door» — 3:16
 «The Golden Gate» — 3:08
 «Half the Perfect World» — 4:06
 «Nightingale» — 3:00
 «No One After You» — 4:09
 «Never Got to Love You» — 4:36
 «The Mist» — 3:08
 «Crazy to Love You» — 4:51
 «Thanks for the Dance» — 4:38

Все песни написаны Анджани Томас (музыка) и Леонардом Коэном (текст песни).

«Nightingale» был ранее представлен Коэном в «Dear Heather». «The Mist» содержит текстовые элементы из «As the Mist Leaves No Scar», и оба они базируются на стихотворении «True Love Leaves No Traces» (см. «Death of a Ladies' Man»). Позже (2012) Леонард Коэн записал свою собственную версию «Crazy to Love You» для Old Ideas.

Творческий коллектив 
 Леонард Коэн — аранжировщик, продюсер
 Ларри Корбетт — виолончель
 Брюс Дуков — скрипка
 Дэнни Франкель — барабаны
 Памела Голдсмит — альт
 Брайан Леонард — скрипка
  — наколенная слайд-гитара
  — кларнет, аранжировщик, клавишные инструменты, баритон-саксофон
 Джереми Лаббок — струнные аранжировки
 Лиан Лансон — фотография, продюсер видео, режиссер видео
 Стивен Маркуссен — мастеринг
 Майкл Петит — графический дизайн, буклет
 Эд Сандерс — продюсер, инженер, сведение

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Домашняя страница Анджани
 

Альбомы Columbia Records
Альбомы 2006 года